różowy – barwa pośrednia między białą a czerwoną
 Różowy – potok, dopływ Sanoczka

Zobacz też 
 różowe, różowate, różowce